Grotte de Lourdes peut désigner plusieurs sites souterrains à usage rituel, dont notamment :
 Grotte de Lourdes ou localement grotte de Massabielle, à Lourdes dans le département français des Hautes-Pyrénées, en  région Occitanie.
 Grotte de Lourdes (Vatican), ou  Grotta di Lourdes ou Grotta della Madonna di Lourdes, au Vatican.
 Grotte de Lourdes (Neuve-Église), à Neuve-Église dans le département français du Bas-Rhin, en région Grand Est.
 Grotte de Lourdes à Heiligenkreuz, une commune du Wienerwald dans le district de Baden près de Vienne.